Peltre peut faire référence à :

 Peltre, commune du département de la Moselle
 Gare de Peltre
 Radio Peltre Loisirs

Patronyme 
 Christine Peltre, historienne d'art contemporaine
 Bruno Peltre, pianiste français

Homonymie de patronyme